Miejscowości w USA:
 Casselton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Casselton (ang. Casselton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass